

Wydarzenia 

 Została założona Heraklea Pontyjska.

Urodzili się 
 Bimbisara, król indyjskiej Magadhy (zm. 491 p.n.e.).